ptaszniki – infrarząd pająków
 Ptaszniki – niestandaryzowana nazwa przysiółka wsi Koźliny w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gm. Suchy Dąb
 Ptaszniki – część Gdańska, w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce